Murtas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Murtas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Murtas (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar